Педроган:

 Педроган — район округа Бежа в Португалии.
 Педроган — район в Португалии, входит в округ Сантарен.

См. также 
 Педроган-Гранде
 Педроган-Гранди
 Педроган-де-Сан-Педру
 Педроган-Пекену